Фам Ки Нам (; 1928—1984), также был известен как Фам Хиеу Зан () — вьетнамский кинорежиссёр, снявший первый полнометражный художественный фильм Северного Вьетнама. Заслуженный артист Вьетнама (1984). Народный артист Вьетнама (2012, посмертно).

Биография 
Фам Ки Нам является одним из немногих вьетнамских кинематографистов, кто искусству кино обучался во Франции. Как и другие начинающие режиссёры развивающихся стран, он закончил в Париже  (IDHEC).

Член Французской коммунистической партии.

Карьера 
В 1959 году, под именем Фам Хиеу Зан, стал одним из режиссёров первого полнометражного художественного фильма Северного Вьетнама «На берегах одной реки» (1959). В этом же году фильм принял участие в конкурсной программе I Московского международного кинофестиваля. Этим фильмом Фам Ки Нам открыл будущую северовьетнамскую кинозвезду Фи Нга.

В 1962 году снял фильм «Сестрёнка Ты Хау» (1962), который в 1963 году, под названием «Женщина с южного берега», был представлен в конкурсной программе III Московского международного кинофестиваля и завоевал там Серебряную премию. Этим фильмом режиссёр открыл ещё одну будущую северовьетнамскую кинозвезду Ча Зянг.

В 1964 году, на съёмках фильма «Море огня» (1965), Фам Ки Нам познакомился с 20-летней театральной актрисой Тхань Ту, которую он отобрал из множества претенденток на одну из ролей в этом фильме. Это была её первая роль в кино. Так режиссёр открыл путь в кино для ещё одной будущей северовьетнамской кинозвезды. Фам Ки Нам был разведён со своей прежней женой, и между 36-летним режиссёром и молодой актрисой завязались любовные отношения, которые однако осуждались родителями девушки и окружающими. Никто не верил в серьёзность их отношений, тем не менее, в 1966 году Фам Ки Нам и 22-летняя Тхань Ту поженились. Но их союзу так и не суждено было стать счастливым, впоследствии они расстались, хотя их чувства друг к другу так и не угасли.

В первой половине 1970-х годов, в разгар Второй Индокитайской войны, Фам Ки Нам отходит от съёмок игровых фильмов и начинает снимать документальное кино о текущих событиях. Его документальный фильм «Нгуен Тхай Бинь» (1972) упоминается в советском Энциклопедическом словаре кино под названием «Вьетнамец Нгуен Тхай Бинь».

С 1970 года в Северном Вьетнаме начал регулярно проводиться национальный Вьетнамский кинофестиваль. В 1973 году, на 2-м Вьетнамском кинофестивале в Ханое, сразу два ранних игровых фильма Фам Ки Нама — «На берегах одной реки» (1959) и «Сестрёнка Ты Хау» (1962) получили главный приз «Золотой Лотос».

После подписания 27 января 1973 года в Париже Соглашения о прекращении войны во Вьетнаме, режиссёр получил возможность снять документальный фильм, о котором он давно мечтал — о французском периоде эмиграции Хо Ши Мина. В 1973 году от Министерства культуры Фам Ки Нам был направлен во Францию для сбора материала для этого фильма.

В 1974 году, в Париже с режиссёром произошла известная любопытная история. В Доме вьетнамских эмигрантов незнакомый человек передал Фам Ки Наму небольшую коробку, в которой оказалась старая киноплёнка с 5-минутным уникальным документальным киноматериалом о провозглашении Хо Ши Мином Декларации Независимости Вьетнама на площади Бадинь в Ханое 2 сентября 1945 года и создании Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). Однако о личности кинооператора, снявшего исторические кадры, до сих пор ничего конкретного узнать не удалось. Из этих киноматериалов, Фам Ки Нам позже смонтировал документальный фильм «День Независимости 2 сентября 1945 года» (1975), который затем регулярно демонстрировался в объединённом Вьетнаме. А Фам Ки Нам после этого обрёл славу в народе, как режиссёр, добывший для страны ценнейшие кадры рождения независимого Вьетнама.

В 1978 году режиссёр возвращается к съёмкам игрового кино и снимает художественный фильм «Тём и Ша» (1978) (в советском кинопрокате был представлен под названием «Огонёк в джунглях»). Этим фильмом Фам Ки Нам открыл ещё одну будущую вьетнамскую кинозвезду Ле Ван.

В 1979 году режиссёр снова снимает Ле Ван в главной роли ещё в одном фильме «Исповедь перед рассветом» (1979).

Смерть 
В марте 1984 года Фам Ки Нам неожиданно скончался из-за внезапной смерти.

В 2012 году посмертно был удостоен звания Народного артиста Вьетнама.

Фильмография

Художественные фильмы 
 1959 — На берегах одной реки
 1960 — Сувенир погибшего
 1962 — Сестрёнка Ты Хау
 1971 — Негде укрыться
 1978 — Тём и Ша
 1979 — Исповедь перед рассветом

Документальные фильмы 
 1972 — Нгуен Тхай Бинь
 1975 — День Независимости 2 сентября 1945 года
 1975 — Нгуен Ай Куок - Хо Ши Мин

Семья 
Непервой женой Фам Ки Нама была актриса Тхань Ту. Позже они развелись.

Примечания

Ссылки 
 
 Фам Ки Нам на сайте AsiaFilm.TV

См. также 
 Кинематограф Вьетнама

Кинодокументалисты
Заслуженные артисты Вьетнама